Соревнования в прыжках длину среди мужчин прошли на Летних Олимпийских играх 1980 года 25 июля. В соревнованиях приняло участие 32 спортсмена.

История 
К концу 1970-х годов мужские прыжки в длину стали выходить из психологического шока, вызванного феноменальным мировым рекордом Боба Бимона, который на Олимпийских играх 1968 года в Мехико прыгнул на 8,90 м, превысив прежний мировой рекорд на 55 см. Сошли со сцены выдающиеся спортсмены 1960-х годов — американец Ральф Бостон, немец Йозеф Шварц, советский прыгун Игорь Тер-Ованесян. На их место пришли молодые спортсмены, способные совершать прыжки за 8,30 м. Тем не менее, результаты дальше 8,30 м всё ещё попадали в категорию выдающихся, в рекорд Европы югослава Ненада Стекича, который в 1975 году прыгнул на 8,45 м, стал сенсацией и считался неофициальным мировым рекордом для равнинных стадионов.

Тем не менее, в 1979 и 1980 годах молодые прыгуны наконец-то преодолели психологически важный рубеж 8,50 м.

Фаворитом Олимпийских игр в Москве должен был стать американский прыгун Ларри Мирикс, который победил на Кубке мира 1979 года в Монреале со вторым результатом в истории лёгкой атлетики — 8,52 м, опередив другого претендента на олимпийскую победу Лутца Домбровски (8,27 м). Молодой 21-летний спортсмен из ГДР Лутц Домбровски в 1979 года впервые в своей спортивной карьере преодолел рубеж 8 метров и сразу же стал третьим в списке лучших с прекрасным результатом 8,31 м, показанным им на кубке Европы в Турине. Вторым в списке лучших 1979 года был мировой рекордсмен в тройном прыжке бразилец Жоао Карлос де Оливейра, который в последние годы показывал прекрасные результаты в прыжках в длину, завоевал победы в Кубках мира 1977 и 1978 года и в предолимпийском году установил личный рекорд — 8,36 м. Хорошие перспективы на победу имел Ненад Стекич, регулярно совершавший прыжки за 8,30 м.

Наконец, в Москве должен был выступить на своих первых олимпийских играх Карл Льюис, в будущем — девятикратный олимпийский чемпион и победитель в прыжках в длину на четырёх последующих олимпиадах.

В начале 1980 года в лидеры сезона вышел сначала Франк Пашек, обновивший рекорд ГДР (8,36 м), а затем — Лутц Домбровски, отобравший у товарища ко команде национальный рекорд и повторивший рекорд Европы. Его результат (8,45 м) был в тот момент третьим в истории лёгкой атлетики после 8,90 м Боба Бимона и 8,52 м Ларри Мирикса.

К сожалению, бойкот Олимпийских игр, организованный администрацией США, оставил сильнейших американских прыгунов за чертой претендентов и позволил Домбровски легко одержать победу. В пятой попытке он прыгнул 8,54 м, установив рекорд Европы и опередив Ларри Мирикса в заочном споре. Для американцев, которые традиционно измеряют дальность прыжков в английской системе мер, это был второй после Бимона прыжок за психологически важный рубеж 28 футов. Производила впечатление и прекрасная серия победителя — 8,34; 8,32; 8,21 и 8,15 при одной пропущенной попытке. Экс-рекордсмен Европы Ненад Стекич в квалификационном турнире получил травму и с результатом 5,75 не попал в финал.

Рекорды

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Москва, Олимпийский стадион, 27.07.1980—28.07.1980

 Квалификационные соревнования Москва, Олимпийский стадион, 27.07.1980

32 участников разбиты на 2 группы из 17 и 15 человек. В финал выходят 12 лучших плюс все, выполнившие квалификационный норматив 7,80 м.

Финал 
'''Москва, Олимпийский стадион, 28.07.1980

См. также 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1980

Примечания

Ссылки
 Athletics at the 1980 Moscow Summer Games: Men's Long Jump 

Прыжки в длину на Олимпийских играх